Schwenden ist der Name folgender Orte in Bayern:
 Schwenden (Bad Grönenbach), Ortsteil des Marktes Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu
 Schwenden (Kimratshofen), Gemeindeteil des Marktes Altusried auf der Gemarkung Kimratshofen, Landkreis Oberallgäu
 Schwenden (Marktoberdorf), Ortsteil der Stadt Marktoberdorf, Landkreis Ostallgäu
 Schwenden (Muthmannshofen), Gemeindeteil des Marktes Altusried auf der Gemarkung Muthmannshofen, Landkreis Oberallgäu

Schwenden ist der Name eines Schweizer Ortes:
 Schwenden (Diemtigen) in der Gemeinde Diemtigen im Kanton Bern

Siehe auch:
 Schwanden
 Schwendbau – zur Namenkunde
 Schwende
 Schwenten